Paul MacLean — físico e neurocientista
Paul A. MacLean — jogador de hóquei no gelo
Família McLean — família notória no esporte

Desambiguações de antropônimos